Рабирий ():
 
  — древнеримский архитектор, чей стиль копирует Колизей.